Limpopo - uno dei principali fiumi dell'Africa meridionale. Prendono il nome da questo fiume:
 Provincia del Limpopo - provincia del Sudafrica
 Altopiano del Limpopo - altopiano del Sudafrica